Quint Fufi Calè (en llatí Quintus Fufius Calenus) va ser un gran terratinent romà que es va oposar als Gracs i especialment a Tiberi Grac per les seves lleis agràries, i va aplaudir a Publi Corneli Escipió Nasica Serapió. Només parla d'ell Ciceró, i se suposa que va ocupar una part considerable de la terra pública.

Va ser el pare de Quint Fufi Calè (Quintus Fufius Calenus) cònsol el 47 aC.

Referències 

Negociants romans